Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Chicago Draw

1988
Тур WTA 1988